Miocyon (Миокион — „мањи пас”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до касног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Miocyon су биле мали копнени сваштоједи величине данашњег сјеверноамеричког ракуна, који су у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице и копнене екосистеме. Ове врсте су водиле живот сличан шакалима. Храниле су се са инсектима, глодарима и другим малим животињама, али и са јајима и храном биљног поријекла. Ове врсте су такође биле прилагођене и пењању по дрвећу.

Систематика

Историја класификације 
Род Prodaphaenus је у прошлости био уврштаван као подрод унутар рода Uintacyon, али је касније препознат као засебан род кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Miocyon.

Временска распрострањенст рода Miocyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке